

Водохранилища

Примечания 

Списки озёр по странам
Озёра Турции